Shadows est un logiciel de calcul et de tracé de cadrans solaires et d'astrolabes, gratuit dans sa version de base.

Il a été développé par François Blateyron, informaticien et astronome amateur, qui l'a mis à disposition des internautes dès 1997 et continue de le développer. Shadows est utilisé partout dans le monde par des milliers d'amateurs de cadrans solaires.

Shadows est aujourd'hui compatible avec Windows 11/10, Windows 8.x et Windows 7. Le logiciel est décliné en trois niveaux  : Shadows qui est gratuit, et Shadows Expert et Shadows Pro qui sont en shareware et procurent des fonctions avancées ou professionnelles.
Depuis la version 3.0, il permet également de créer des astrolabes.

En 2005, la Société astronomique de France (SAF) a décerné le prix Julien Saget à son auteur pour le logiciel Shadows .

Présentation
Shadows calcule de nombreux types de cadrans :
 cadran plan à style polaire, horizontal, vertical déclinant ou non, polaire, équatorial ou incliné-déclinant
 cadran analemmatique horizontal ou vertical
 cadran bifilaire horizontal ou vertical 
 cadran cylindrique (dont le cadran de berger)

ainsi que :
 astrolabe planisphérique
 astrolabe universel
 astrolabe nautique

Le logiciel n'a pas vocation à proposer tous les types de cadrans, ni d'offrir toutes les variantes mathématiques possibles -  d'autres logiciels plus destinés aux spécialistes de la gnomonique existent pour cela - mais il est destiné au public le plus large en proposant des fonctionnalités simples à utiliser, y compris par les non spécialistes.

Le logiciel Shadows trace le cadran à l'écran et l'imprime à l'échelle pour faciliter sa fabrication. Les cadrans générés donnent l'heure solaire locale mais peuvent également inclure la correction de longitude et l'équation du temps. Outre les heures solaires, il est possible de faire figurer les heures sidérales ou temporaires, l'azimut et la hauteur du soleil, les heures italiques et babyloniques. 
L'ombre du style peut être figurée et son déplacement dans la journée simulée.
Les tracés peuvent être copiés sous forme d'image ou de métafichier, ou être exportés en DXF pour utilisation dans les logiciels de CAO ou avec des machines à graver numériques. Depuis la version 5, Shadows Pro visualise en 3D les cadrans solaires et permet l'export du modèle 3D au format OBJ, compatible impression 3D .

Les astrolabes sont interactifs et peuvent être utilisés à l'écran en manipulant l'araignée et l'alidade à la souris.

Différents graphiques et tracés sont également proposés : équation du temps, diagramme solaire avec masque d'horizon, durée du jour dans l'année, rose des directions, carte du ciel. 

Le logiciel a été traduit bénévolement par les utilisateurs ; il est disponible en français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, portugais brésilien, néerlandais, hongrois, slovène, grec, polonais, russe, arabe et catalan.

Fonctionnalités des trois niveaux de Shadows

Shadows : version gratuite

 Cadrans plans à style polaire (horizontal, vertical déclinant, équatorial, polaire, méridienne)
 Tracé du cadran à l'échelle 1, de dimension, d'orientation et d'inclinaison quelconques
 Valable pour tout lieu sur Terre, dans l'hémisphère nord ou sud (2800 lieux pré-installés)
 Tracé du style à l'échelle pour être découpé,
 Tables des coordonnées des lignes horaires et des arcs de déclinaison,
 Tracé des arcs diurnes, des heures solaires ou moyenne, avec ou sans correction de longitude
 Cadres de texte déplaçables sur la cadran, avec liste pré-installée de devises
 Tracé de l'équation du temps sous diverses formes
 Tracé de rapporteur d'angle et de cercle d'azimut
 Aide en ligne complète, interface traduite en 15 langues.

Shadows Expert : version intermédiaire, payante

(en plus de fonctionnalités de la version de base)
 Cadran plan à style polaire incliné-déclinant, cadran polaire déclinant, cadran araignée
 Cadrans analemmatiques
 Cadrans cylindriques (cadran de berger, couronne armillaire, ...)
 Tables d'éphémérides solaires et astronomiques
 Tracé des heures italiques et babyloniques
 Insertion de cadres d'images sur le cadran
 Fonctions d'export de données et d'images
 Tracé de l'épure du cadran
 Simulation animée de l'ombre d'un toit
 Changement d'inclinaison et d'orientation du cadran
 Outil de détermination de la déclinaison d'un mur
 Rose des directions
 Astrolabe nautique

Shadows Pro : version complète, payante

(en plus des fonctionnalités de Shadows Expert)
 Astrolabes planisphériques et universels
 Cadran analemmatique vertical déclinant
 Cadrans bifilaires
 Tracés en azimut et hauteur
 Heures sidérales et temporaires
 Visualisation 3D animée du cadran solaire
 Visualisation 3D de cadrans multiples
 Diagramme solaire azimut-hauteur avec masque d'horizon
 Export des tracés en fichier WMF et DXF (AutoCAD)
 Export d'animations AVI
 Outil de détermination des caractéristiques d'un cadran à partir de sa photo
 Graphe d'efficacité d'un panneau solaire

Historique des versions

 version 5.0 ()
 version 4.5 ()
 version 4.4 ()
 version 4.3 ()
 version 4.2 ()
 version 4.1 ()
 version 4.0 ()
 version 3.5 ()
 version 3.4 ()
 version 3.3 ()
 version 3.2 ()
 version 3.1 ()
 version 3.0 ()
 version 2.2 ()
 version 2.1 ()
 version 2.0 ()
 version 1.6 ()
 version 1.5 ()
 version 1.0 ()

Références

Voir aussi 

 Le site officiel du logiciel Shadows
 Galerie de cadrans solaires créés par les utilisateurs du logiciel
 Cadran Solaire
 Gnomon
 Astrolabe
 The Astrolabe par James E. Morrison
 Site de la Commission des Cadrans Solaires de la SAF (France)
 Site de la Commission des Cadrans solaires du Québec (Canada)

Cadran solaire
Logiciel d'astronomie